Teletoon Canada – emittente televisiva per l'infanzia
 Télétoon+ – emittente televisiva francese
 Teletoon+ – emittente televisiva polacca